Ever (ou Everth) Antonio Palacios (Cali, 18 de janeiro de 1969) é um ex-futebolista da Colômbia.

Jogou também no Deportivo Cali, Atlético Nacional, Atlético Junior, Shonan Bellmare e Kashiwa Reysol.

Pela Seleção Colombiana participou da Copa de 1998, cuja escalação foi bastante contestada.

Palacios, apelidado pelos torcedores de Shaka, anunciou o final de sua carreira em 30 de junho de 2010, mas foi convencido pela diretoria do Boyacá Chicó, seu último clube, a atuar por mais seis meses, e ele aceitou a proposta, chegando a marcar um gol contra o Cortuluá no Torneo Finalización.

Em fevereiro de 2011, Palacios encerrou de forma definitiva sua carreira futebolística, que durou 21 anos.

Naturais de Cáli
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Deportivo Cali
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Boyacá Chicó Fútbol Club
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998